Klingenberg peut faire référence à :
 Klingenberg, commune allemande de l'arrondissement de Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères-de-l'Est, en Saxe ;
 Klingenberg am Main, ville allemande de l'arrondissement de Miltenberg, en Bavière ;
 Klingenberg, quartier de la ville de Heilbronn où se trouve le château de Klingenberg.